Szakadát, község Tolna megyében
 Szakadát, falu Maros megyében
 Mezőszakadát, falu Romániában, Bihar megyében
 Oltszakadát, falu Romániában, Szeben megyében